Strumica kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 

 Strumesjnitsa (vattendrag), Blagoevgrad,

Nordmakedonien 

 Strumica (kommun),  
 Strumica (kommunhuvudort), Opsjtina Strumica,